Синицын, Фёдор:
 Синицын, Фёдор Иванович (1835—1907) — русский уролог, профессор, доктор медицины.
 Синицын, Фёдор Семёнович (1918—1944) — Герой Советского Союза.